Roby –  villaggio nell'area metropolitana di Knowsley, Merseyside, in Inghilterra
Roby – centro abitato del Texas
Roby –  villaggio nel distretto di Gmina Trzebiatów, Voivodato della Pomerania Occidentale, nel nord-ovest della Polonia